Breathing – singiel zespołu Lifehouse
 Breathing – singiel Kate Bush z albumu The Whole Story

Zobacz też